Boggy Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Boggy Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Boggy Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River in Queensland
 Boggy Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Boggy Creek (Wannon River), Nebenfluss des Wannon River in Victoria

in Kanada:
 Boggy Creek (Saskatchewan)